El Torneig de Mallorca 2018, oficialment conegut com a Mallorca Open 2018, és una competició tennística, disputada sobre gespa, que pertany als International Tournaments de la WTA femenina. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 24 de juny de 2018, al Tennis Club Santa Ponsa de Calvià, Illes Balears, Espanya.

La tennista alemanya Tatjana Maria va guanyar el primer títol individual de la seva carrera, després d'imposar-se a la letona Anastasija Sevastova, que ha disputat la final de les tres edicions celebrades del torneig.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
WTA Tour 2018